

Musique

Chanson 
 Any Day Now est une chanson écrite par Burt Bacharach et Bob Hilliard, interprétée notamment par Chuck Jackson, Elvis Presley, Percy Sledge et Ronnie Milsap.

Album 
 Any Day Now est un album de Joan Baez sorti en 1968 ;
 Any Day Now est un album de Scott Walker sorti en 1973.

Cinéma 
 Any Day Now (titre de sortie en France : My Two Daddies) est un film de Travis Fine sorti en 2012.
 Any Day Now (Ensilumi) est un film de Hamy Ramezan sorti en 2020.

Télévision 
  est une série télévisée américaine.